Dit is een lijst van planetoïden 42101-42200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (42101) - || 2001 AA34|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42102) - || 2001 AF34|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42103) - || 2001 AO34|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42104) - || 2001 AS35|| 5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42105) - || 2001 AZ35|| 5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42106) - || 2001 AB38|| 5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42107) - || 2001 AF38|| 5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42108) - || 2001 AM41|| 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42109) - || 2001 AX44|| 15 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (42110) - || 2001 AC45|| 15 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (42111) - || 2001 AZ46|| 15 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42112) - || 2001 AF48|| 4 januari 2001 || LONEOS
|-
| (42113) Jura || 2001 AB9|| 15 januari 2001 || Vicques
|-
| (42114) - || 2001 BH4 || 18 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42115) - || 2001 BO4 || 18 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42116) - || 2001 BY5 || 18 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42117) - || 2001 BD6 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42118) - || 2001 BO6 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42119) - || 2001 BP7 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42120) - || 2001 BU7 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42121) - || 2001 BW7 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42122) - || 2001 BC8 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42123) - || 2001 BY8 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42124) - || 2001 BA9 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42125) - || 2001 BE13|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42126) - || 2001 BC15|| 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (42127) - || 2001 BT15|| 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (42128) - || 2001 BV15|| 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (42129) - || 2001 BG17|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42130) - || 2001 BW19|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42131) - || 2001 BE21|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42132) - || 2001 BP24|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42133) - || 2001 BQ24|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42134) - || 2001 BO25|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42135) - || 2001 BK26|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42136) - || 2001 BM26|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42137) - || 2001 BO27|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42138) - || 2001 BP28|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42139) - || 2001 BQ29|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42140) - || 2001 BM31|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42141) - || 2001 BV31|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42142) - || 2001 BY32|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42143) - || 2001 BN37|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42144) - || 2001 BW40|| 24 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42145) - || 2001 BF41|| 24 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42146) - || 2001 BN42|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42147) - || 2001 BW43|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42148) - || 2001 BC46|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42149) - || 2001 BQ48|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42150) - || 2001 BD53|| 17 januari 2001 || NEAT
|-
| (42151) - || 2001 BD54|| 18 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (42152) - || 2001 BX57|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42153) - || 2001 BG58|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42154) - || 2001 BP62|| 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42155) - || 2001 BA63|| 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42156) - || 2001 BV63|| 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42157) - || 2001 BX66|| 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42158) - || 2001 BT70|| 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42159) - || 2001 BT72|| 27 januari 2001 || NEAT
|-
| (42160) - || 2001 BH73|| 28 januari 2001 || NEAT
|-
| (42161) - || 2001 BJ74|| 31 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42162) - || 2001 BA76|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42163) - || 2001 BC77|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (42164) - || 2001 CT || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42165) - || 2001 CQ10|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42166) - || 2001 CL11|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42167) - || 2001 CR13|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42168) - || 2001 CT13|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42169) - || 2001 CV13|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42170) - || 2001 CA16|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42171) - || 2001 CP17|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42172) - || 2001 CR17|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42173) - || 2001 CQ18|| 2 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42174) - || 2001 CJ21|| 1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (42175) - || 2001 CR21|| 1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (42176) - || 2001 CK22|| 1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (42177) - || 2001 CL22|| 1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (42178) - || 2001 CO25|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42179) - || 2001 CP25|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42180) - || 2001 CL26|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42181) - || 2001 CY27|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (42182) - || 2001 CP29|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (42183) - || 2001 CY29|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (42184) - || 2001 CP30|| 2 februari 2001 || NEAT
|-
| (42185) - || 2001 CS30|| 2 februari 2001 || NEAT
|-
| (42186) - || 2001 CH32|| 11 februari 2001 || Črni Vrh
|-
| (42187) - || 2001 CS32|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42188) - || 2001 CZ32|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42189) - || 2001 CJ33|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42190) - || 2001 CM36|| 15 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (42191) Thurmann || 2001 CJ7|| 14 februari 2001 || Vicques
|-
| (42192) - || 2001 CJ39|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42193) - || 2001 CV43|| 15 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42194) - || 2001 DP10|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42195) - || 2001 DO17|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42196) - || 2001 DE21|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42197) - || 2001 DM23|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42198) - || 2001 DP23|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42199) - || 2001 DT23|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (42200) - || 2001 DJ26|| 17 februari 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten